Classe Duquesne, sottoclasse della Classe Téméraire
 Classe Duquesne (incrociatore)